Seyffardt ist der Familienname folgender Personen:

 August Lodewijk Willem Seyffardt (1840–1909), niederländischer Generalmajor und Politiker 
 Ernst Hermann Seyffardt (1859–1942), deutscher Komponist
 Hendrik Alexander Seyffardt (1872–1943), niederländischer Generalleutnant
 Hubertus Seyffardt (* 1956), deutscher Journalist und Radiomoderator
 Ludwig Friedrich Seyffardt (1827–1901), deutscher Textilunternehmer und nationalliberaler Politiker
 Paul Seyffardt (1894–1979), deutscher General im Zweiten Weltkrieg
 Peter Seyffardt (* 1954), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen

Siehe auch:
 Seyfart
 Seyfarth
 Seyffarth